Broadcasting House (dosł. dom nadawczy) przez wiele lat było nazwą używaną przez BBC na określanie swoich budynków w różnych miastach. Współcześnie nie jest ona nadawana nowym budynkom, ale wciąż nosi ją wiele starszych obiektów. Należą do nich m.in.:
 Broadcasting House – oficjalna, ogólnokrajowa siedziba BBC w Londynie
 Broadcasting House – siedziba BBC w Irlandii Północnej, zlokalizowana w Belfaście
 Broadcasting House – siedziba BBC w Walii, zlokalizowana w Cardiff
 Broadcasting House – siedziba BBC w zachodniej Anglii, zlokalizowana w Bristolu